Список стран по длине сети железных дорог основан на данных Международного союза железных дорог. Страны отсортированы по длине эксплуатируемых железных дорог. Таблица также включает линии, не используемые для перевозки пассажиров.

См. также 
 Железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Международный союз железных дорог данные

Железные дороги
Железнодорожный транспорт